Bitzenhofen ist der Name folgender Orte:

 Bitzenhofen (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Bitzenhofen (Oberteuringen), Ortsteil der Gemeinde Oberteuringen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg